La conferenza di Québec (1864), fu la seconda delle conferenze in cui si discusse la formazione dello stato federale canadese, che sorse ufficialmente il 1º luglio 1867

 La conferenza di Québec (1943), o "prima conferenza di Québec", nome in codice QUADRANT, tenutasi dal 17 al 24 agosto 1943. Fu una conferenza segreta di alto livello in cui Stati Uniti, Regno Unito e Canada presero discussioni di livello strategico sulla conduzione della seconda guerra mondiale, come l'operazione Overlord e accordi sullo sviluppo e l'utilizzo di ordigni atomici (il cosiddetto accordo di Québec). Vi parteciparono Roosevelt, Churchill e William Lyon Mackenzie King.

 La Seconda Conferenza di Québec, nome in codice OCTAGON, tenutasi dal 12 al 16 settembre 1944. Vi venne discusso soprattutto il piano Morgenthau.

 Il terzo "summit delle Americhe" del 2001, in cui i leader dei paesi del continente americano discussero della zona di libero scambio delle Americhe. Fu teatro di proteste antiglobalizzazione.